Spadochroniarstwo na 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – zawody dla sportowców-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego, które rozgrywane były we wrześniu 1995 podczas światowych igrzysk wojskowych we włoskim Rzymie. Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Rosji 6 (w tym 4 złote, srebrny i 1 brązowy).

Konkurencje

Kobiety 
 indywidualnie – akrobacja, celność lądowania
 drużynowo – akrobacja, celność lądowania, formacja Skydive

Mężczyźni 
 indywidualnie – akrobacja, celność lądowania, spadochron sportowy
 drużynowo – akrobacja, celność lądowania

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
Spadochroniarstwo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Sport we Włoszech według dyscypliny
1995 w sporcie lotniczym